Le Suspect, roman de Georges Simenon (1938)
 Le Suspect, film américain de Robert Siodmak (1944)
 Le Suspect, film italien de Francesco Maselli (1975)
 Le Suspect, téléfilm d'Yves Boisset (1989)